Körszínház ókori görög színház
Körszínház ókori római színház
Körszínház (aréna-színházként is nevezik) az ókori görög színházra és a modern cirkuszra hasonlító 1919-ben Max Reinhardt ötletéből megszületett (Nagy Színjátszóház) térszínpad
Körszínház Kazimir Károly által alapított nyári színház, ami 1958 és 1990 között működött (ezután a városligeti épülete Globe Színházként szórakozóhely lett, ami a 2000-ben leégett)

Hasonló
Globe Színház egy 17. századi londoni színház, amelyet sokan William Shakespeare nevéhez kötnek